Айитинваям (устар. Айитимваям) — река на северо-востоке Камчатки.
Протекает по территории Олюторского района Камчатского края России.

Длина реки — 13 км. Берёт исток у северо-западного подножия горы Дальний Зубец, протекает в широтном направлении, впадает в Яголъваям.

Гидроним вероятно имеет корякское происхождение, его значение не установлено.

Справа от устья реки археологами обнаружена стоянка древнего человека Айитин, датировка которой пока не определена.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 19060000212120000002495.

Примечания 

Реки, впадающие в Берингово море (Евразия)
Реки Олюторского района